Semihaswellia är ett släkte av mossdjur. Semihaswellia ingår i familjen Porinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Semihaswellia